Kortsnavelhoningasitie
 Langsnavelhoningasitie